Cet article dresse, de manière non exhaustive, une liste de personnalités ayant servi à la Légion étrangère.

Officiers 

De la création de la Légion étrangère, et jusqu'au début du , il était d'usage que les gens ayant servi comme officier dans leur pays d'origine puissent être recrutés directement comme officiers à la Légion étrangère, à titre "étranger". Hormis ces exceptions, et plus particulièrement pour la période moderne, la plupart des officiers cités ci-dessous sont des Français, officiers de l'armée de terre, servant, pendant un temps de leur carrière, à la Légion étrangère.

 le chef de bataillon Aage de Danemark.
 le général César Alix, chef de corps du  (1908-1911).
 le lieutenant-colonel, prince Dimitri Amilakvari, commandant la , tué à El Alamein le .
 le général Serge Andolenko.
 le capitaine Nguyễn Phúc Bảo Long, héritier des souverains de la dynastie des Nguyễn, fils aîné de l'empereur Bảo Đại (Viêt Nam).
 le maréchal François Achille Bazaine, maréchal de France.
 le lieutenant-colonel Gabriel Brunet de Sairigné, commandant de la , tué en Indochine le , compagnon de la Libération.
 le maréchal François Certain de Canrobert, maréchal de France.
Jean-François de Cariés de
 Justinien Nicolas Clary (1816-1896), suivit, dans la Légion étrangère, l'expédition des Portes de Fer en Algérie.
 le capitaine Alexandre Joseph Comte Colonna-Walewski, fils naturel de .
 le capitaine Danjou, tué à la bataille de Camerone le .
 le lieutenant Roger Degueldre,  REP, chef du Commando Delta. Condamné à mort et fusillé.
 le capitaine Rage, commandant de la compagnie de passage du  REI en Indochine.
 le chef de bataillon Hélie de Saint Marc, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté au camp de Buchenwald. Chef de corps par intérim du  REP, il participe au putsch des généraux en avril 1961.
 Ferdinand Walsin Esterhazy, vrai coupable de l'Affaire Dreyfus.
 le colonel Philippe Erulin, chef de corps du  REP  (opération Bonite à Kolwezi)
 le lieutenant-colonel Jules Gaucher, commandant la  DBLE, tué lors de la bataille de Dien Bien Phu le .
 le capitaine John F. Hasey, Américain, compagnon de la Libération, (Capitaine pendant la  Guerre mondiale et officier de la CIA).
 le général Peppino Garibaldi, engagé volontaire pendant la durée de la guerre (E.V.D.G.).
 le général René Imbot, chef d'état-major de l'armée de Terre (jusqu'en 1985), puis directeur de la DGSE (à compter de 1985).
 le lieutenant-colonel Pierre Jeanpierre, commandant le  REP, tué le , dans la région de Guelma (Algérie).
 le maréchal Pierre Kœnig, maréchal de France, compagnon de la Libération.
 le général André Lalande, général de corps d’armée, gouverneur militaire de Lyon, Compagnon de la Libération.
 le maréchal Armand Jacques Leroy de Saint-Arnaud, grand écuyer de l'empereur et sénateur.
 le lieutenant Jean-Marie Le Pen, ancien officier de réserve en service au  REP en AFN, homme politique français.
 Minh Duc, prince d'Annam, fils du prince Ung Lich dit Medat (France en 1939/1945).
 S.A.S le général Louis II, prince de Monaco, fils du prince Albert .
 le maréchal Patrice de Mac Mahon, président de la République française.
 le général de corps d'armée Raoul Magrin-Vernerey dit Ralph Monclar, premier chef de corps de la  DBLE, premier commandant de la  française d'Orient, inspecteur de la Légion étrangère, premier commandant du bataillon français de l'ONU en Corée, gouverneur des Invalides.
 le colonel Charles de Berterèche de Menditte, pacificateur du Haut-Tonkin.
 le capitaine Pierre Messmer, ancien capitaine de la  DBLE, premier ministre, ministre des armées, chancelier de l'ordre de la Libération, académicien.
 le médecin principal Rodolphe Meyer, président de la Ligue suisse des optimistes.
 S.A.I. Louis Napoléon, fils de Victor Napoléon, héritier de la Maison impériale, capitaine.
 le commandant Kharaman-Khan Nazare Aga.
 S.A.R Henri d’Orléans, « comte de Paris », officier au  REC et au GILE.
 le général Jacques Pâris de Bollardière, durant la seconde guerre mondiale.
 le général Joseph Plantevin.
 le général Zinovi Pechkoff, légionnaire puis diplomate.
 le capitaine Charles Petter, ingénieur et inventeur du fameux pistolet Sig P210.
 le général Edgar Puaud, commandant de la Légion étrangère en Syrie, ayant servi ensuite au  Régiment de marche de volontaires étrangers, commandant de la Légion des volontaires français contre le bolchévisme, commandant nominal de la Phalange africaine, Waffenoberführer der SS co-commandant la division Charlemagne
 le général Benoît Puga, lieutenant, capitaine, chef de corps du  REP, directeur du renseignement militaire (2008), chef de l'état-major particulier du président de la République, grand chancelier de la Légion d'honneur.
 le capitaine Pierre Sergent, député Front national (FN).
 Pierre  de Serbie, roi de Serbie de 1903 à 1918 puis (au terme de la première guerre mondiale) roi des Serbes, des Croates et des Slovènes de 1918 à 1921.
 le lieutenant-colonel Albert de Tscharner (d'origine suisse)(TE) Blank - EVDG en 1916
 le général Victor Vitalis, dit « Vitalis Pacha »
 le général Félix de Vial.
 le lieutenant-colonel Bohumil Vazac, compagnon de la Libération.
 le colonel Joseph Raphanaud, capitaine commandant le train blindé du  REI en Indochine, militaire parmi les plus décorés (27 citations) de l'armée française.

Sous-officiers et militaires du rang 
 , héros finlandais.
 Prince Amilakvari Constantin, frère du colonel, adjudant à la Légion étrangère, mort dans la LVF.
 Paul Anastasiu, caporal-chef, peintre aux armées.
 E. Boullez, sergent, sportif de haut niveau en arts martiaux.
 Giuseppe Bottai, gouverneur de Rome et ministre italien.
 Eugene Jacques Bullard, américain, premier et unique pilote militaire noir de la Première Guerre mondiale.
 Blaise Cendrars, écrivain suisse naturalisé français.
 Victor Desmet, héros de la France libre
 Daniel Ronniel, sergent-chef commando-parachutiste.
 Max Deutsch, compositeur et chef d’orchestre franco-autrichien.
 Jean Dubois, membre de la bande à Bonnot
 Edmond Dune, écrivain luxembourgeois de langue française.
 François Faber, coureur cycliste luxembourgeois.
 Siegfried Freytag, as de l'aviation allemande.
 Raoul Gervais Lufbery, aviateur américain, as de la première guerre mondiale.
 Ante Gotovina, général croate.
 Hans Hartung, peintre français d’origine allemande.
 Ernst Jünger, écrivain allemand.
 Norman Kerry, acteur américain.
 Arthur Koestler, romancier, journaliste et essayiste hongrois, naturalisé britannique.
 Alexandre Koyré, philosophe et historien des sciences.
 Yong-Man Kwon, peintre aux armées, caporal-chef de la légion étrangère.
 Guillaume Mercader, cycliste français
 Simon Murray, écrivain et homme d'affaires britannique.
 Louis Napoléon, engagé volontaire de 1939 à 1941, combat en Afrique du Nord.
 Hans Namuth, photographe allemand.
 Tidiane N'Diaye, économiste, anthropologue et écrivain
 Henri d'Orléans, « comte de Paris » sous le pseudonyme de Dorliac.
 Peter Julien Ortiz, officier américain, membre du Office of Strategic Services
 Francesco Panitteri (1921-1990), officier et magistrat italien
 Lazare Ponticelli (1897-2008), dernier poilu français.
 Cole Porter, compositeur et parolier de jazz américain.
 Andréas Rosenberg, peintre, aquarelliste, illustrateur de BD et pochettes de disque, modiste.
 Pal Sarkozy, peintre, père de Nicolas Sarkozy. 
 Alan Seeger, poète américain tué le  lors de la bataille de la Somme.
 Rolf Steiner, sergent-chef, auteur du livre Carré Rouge.
 Roger Rousseau, caporal, auteur du livre "Kolwezi L'avènement d'un officier sans honneur", sous son nom légionnaire Raymond Régnier et le livre "Légion je t'accuse" sous son nom civil Roger Rousseau.
 Josef Šnejdárek, général tchécoslovaque.
 Jean Stuhl, général, sénateur (Première Guerre mondiale)
 Labalabavu Sukuna (Ratu Sir Josefa Vanayaliyali)
 Roberto Teppa, inventeur du Spectre M4, une mitraillette italienne.
 Susan Travers, citoyenne britannique, vétéran de la seconde guerre mondiale, seule femme immatriculée dans la légion étrangère.
 Marie Louis Joseph Vauchez, capitaine
 Dominique Vandenberg, acteur
 William A. Wellman, réalisateur de cinéma américain.

Autres 
 Marcel Bigeard, général, légionnaire de  honoraire, matricule 105 265 obtenu en 1954
 Clément Blanc, général, caporal-chef honoraire
 Raoul & Jean Brunon (Jean - caporal honoraire).
 Marcel Cerdan, boxeur, légionnaire de  honoraire. Matricule 60.140 - 1948
 Maurice Challe, général putschiste - caporal honoraire - Matricule 126677 en 1959
 Edmonde Charles-Roux, caporal honoraire, elle porte un matricule honoraire.
 Geneviève de Galard, infirmière française présente lors de la bataille de Dien Bien Phu
 Christian de La Croix de Castries, général, commandant le camp retranché lors de la bataille de Dien Bien Phu - Caporal honoraire - matricule 105.263 en 1954
 Jean de Lattre de Tassigny, maréchal - Vélite de la légion étrangère - matricule 12.029 - 1944
 Gilbert Forray, chef d'état-major de l'Armée de terre, caporal honoraire - matricule 178569 bis en 1990
 Louis II, Prince de Monaco, sergent-chef honoraire (le seul) - Matricule 12.013 en 1947
 Rainier III de Monaco Grimaldi, légionnaire de  honoraire - matricule 46.799 en 1953
 Hugues Hourdin, légionnaire de  honoraire - 2009
 Alphonse Juin, maréchal, caporal-chef honoraire de la légion étrangère - matricule 86.690 -1951
 Laïkla Hagondokoff, comtesse Leïla Ladislas du Luart, brigadier-chef honoraire 
 Guy Marchand, chanteur de variétés, comédien, officier parachutiste de réserve au sein d'une compagnie de livraison par air (CLA), il a côtoyé la Légion et reçu une affectation de subsistance au  REI avant d'être rapatrié d'AFN. Parrain de la sculpture "Le pionnier" 2008.
 Raoul Salan, général français, caporal-chef honoraire de la légion étrangère.
 Norman Schwarzkopf, général américain, caporal honoraire.
 Paul Vanuxem, général, légionnaire de  honoraire. Matricule 103231 bis - 1954
 Charles Villeneuve, légionnaire honoraire.

Références